Заемье — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 14 км, до центра муниципального образования Ростилово — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Филино, Обнорская Слобода, Звягино.

По переписи 2002 года население — 143 человека (67 мужчин, 76 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района